Lepthercus är ett släkte av spindlar. Lepthercus ingår i familjen Nemesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Lepthercus